Carlos Arreola – calciatore messicano di ruolo difensore nato nel 1995
 Daniel Arreola – calciatore messicano di ruolo difensore nato nel 1985
 Denis Arreola – cavaliere e istruttore federale italiano
 Jairo Arreola – calciatore guatemalteco di ruolo attaccante